Parti populaire chrétien peut désigner :
 Parti populaire chrétien, en Norvège ;
 Parti populaire chrétien, au Pérou ;
 Parti populaire chrétien, aux Îles Féroé.